Metilkatehol se može odnositi na:

 Gvajakol (O-metilkatehol)
 3-Metilkatehol
 4-Metilkatehol